De Belgische versie, zie Star Academy (België)
 De Franse versie, zie Star Academy (Frankrijk)
 De Nederlandse versie, zie Star Academy (Nederland)